Зозулине́ць (Orchis) — рід багаторічних рослин родини зозулинцевих. Серед його представників багато декоративних рослин, в минулому зозулинці були джерелом лікарської сировини — салепу.

Латинська назва походить від давньогрецького ὄρχις (яєчко) через парні бульб, які нагадують яєчка. В українські мові має власну назву «зозулинець», яка співзвучна з народною російською назвою «зозулині сльози».

Опис 
Усі представники роду є багаторічними трав'янистими рослинами. Підземні органи в них представлені парними бульбами кулястої або овальної форми. Середня висота стебла дорівнює 10-50 см. Листки черешкові, стеблоохопні, широколанцетні або лінійно-широколанцетні.

Квітки невеликі, від світло-рожевих до темно-вишневих, зібрані в довге багатоквіткове колосоподібне суцвіття довжиною 7-9, іноді 15 см. Верхні пелюстки квітки утворюють шолом, а нижні — губу зі шпорцем. Червонуваті цятки на губі слугують своєрідним вказівником для комах-запилювачів. В очікуванні запилення квіти зозулинця можуть не в'янути протягом 7-10 днів, але в'януть відразу після потрапляння пилку на приймочку маточки. Цвіте з квітня по серпень.

У більшості видів єдиний спосіб розмноження — насіннєвий. Деякі види, наприклад, зозулинець шоломоносний, здатні розмножуватись вегетативно, утворюючи дочірні бульби.

Поширення 
Види цього роду зростають у помірному і субтропічному поясі Північної півкулі, звичайні для Центральної та Південної Європи, заходять далеко в Азію. Деякі види зустрічаються в Північній Америці. В Україні поширені в Карпатах та в Криму.

Зозулинці віддають перевагу добре зволоженим ґрунтам, хоча не терплять його застою вологи. Деякі види віддають перевагу сухому ґрунтові (зозулинець прованський). У найспекотніші та найпосушливіші періоди літа вони переходять у стан спокою, зберігаючись у вигляді кореневищ і бульб до наступного сприятливого періоду. Восени зозулинці знову починають рости і квапляться пройти свій життєвий цикл до наступного липня. В період літнього спокою впадають насамперед види середземноморського походження.

Види 
Рід представлений видами:

 Orchis adenocheilae Czernaik. (1924) (Іран)
 Orchis anatolica Boiss. (1844): Anatolian Orchis (Кіпр, Туреччина, Southern Aegean Islands, Ліван, Ізраїль, Іран)
 Orchis anatolica subsp. anatolica
 Orchis anatolica subsp. troodi (Renz) Renz (1932).
 Orchis anthropophora (L.) All. (1785) (Західна Європа до Середземного моря)
 Orchis brancifortii Biv. (1813) (Southern Italy, Sicilia, Sardinia)
 Orchis canariensis Lindl. (1835) (Canary islands)
 Orchis cazorlensis Lacaita (1930): Hunter's Orchis (Spain, Baleares)
 Orchis dinsmorei (Schlechter) H.Baumann & Dafni (Israel) (synonym of Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase )
 Orchis fauriei Finet (1808) (Japan)
 Orchis galilaea (Bornm. & M.Schulze) Schltr. (1923) (Turkey, Lebanon, Israel)
 Orchis insularis Sommier (1895) (Italy)
 Orchis italica Poir. in J.B.A.M.de Lamarck (1798): (Mediterranean)
 Orchis mascula (Зозулинець чоловічий) (L.) L. (1755): (N. & C. Europe to Iran, Canary Islands)
 Orchis mascula subsp. acutiflora (W.D.J.Koch) Quentin (1993)
 Orchis mascula subsp. hispanica (A.Niesch. & C.Niesch.) Soó (1972) (Southern Pyrenees, Spain, Portugal, Morocco)
 Orchis mascula subsp. longibracteatoides Balayer (1986) (Eastern Pyrenees)
 Orchis mascula subsp. longicalcarata Akhalkatski, H. Baumann, R. Lorenz, Mosulishvili &R. Peter (2005) (Eastern and central Caucasus)
 Orchis mascula subsp. maghrebiana B. Baumann & H. Baumann (2005)(Morocco)
 Orchis mascula subsp. mascula (N. & C. Europe to Iran, Canary Islands)
 Orchis mascula subsp. pinetorum (Boiss. & Kotschy) E.G.Camus (1908) (Macedonia to Iran)
 Orchis mascula subsp. speciosa (Mutel) Hegi (1909) (Europe)
 Orchis mascula subsp. wanjkovii (E.Wulff) Soó in G.Keller & al. (1932) (Crimea)
 Orchis langei K. Richter: (Portugal)
 Orchis militaris (Зозулинець шоломоносний) L. (1753): (Europe to Mongolia)
 Orchis pallens L. (1771): (Europe to Caucasus)
 Orchis patens Desf. (1799) (Central Mediterranean to NW. Africa)
 Orchis patens subsp. nitidifolia W.P.Teschner (1975) (Crete)
 Orchis patens subsp. patens (Central Mediterranean to NW. Africa)
 Orchis provincialis Balb. (1806): (SC. & S. Europe to Caucasus, NW Africa)
 Orchis provincialis subsp. pauciflora (Ten.) E.G.Camus (1908) (S. Europe to Crimea)
 Orchis provincialis subsp. provincialis (SC. & S. Europe to Caucasus)
 Orchis provincialis var. laeta (Steinh.) Maire & Weiller in R.C.J.Maire (1959) (Algeria, Tunisia)
 Orchis punctulata Steven ex Lindl. (1835): (SE. Europe to W. Asia)
 Orchis purpurea Huds. (1762): (Europe to Caucasus, Algeria)
 Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten. (1811): (Sardinia to Eastern Mediterranean)
 Orchis scopulorum Summerh. (1961): (Madeira)
 Orchis sezikiana B.Baumann & H.Baumann (1991) (Crete, Cyprus, SW Turkey)
 Orchis simia Lam. (1779): Зозулинець мавпячий (Europe to Iran, N. Africa)
 Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch (1837): (Sweden (Gotland), E. Spain to Caucasus, NW. Africa)
 Orchis spitzelii subsp. latiflora B. Baumann & H. Baumann (2005) (Lebanon)
 Orchis spitzelii subsp. teschneriana B. Baumann & H. Baumann (2005) (Northern Algeria)
 Orchis tridentata R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase: (southern Europe from Spain to Turkey and the Lebanon; northwards to the Crimea, Poland and Germany)
 Orchis wardii W.W.Sm. (1921) (S. & E. Tibet to SC. China)

Природні гібриди 
 Orchis × angusticruris Franch. in V.Humnicki (1876) (Orchis purpurea × Orchis simia) (Europe to Caucasus)
 Orchis × apollinaris W.Rossi & al. (1992) (Orchis italica × Orchis simia) (Italy)
 Orchis × bergonii Nanteuil (1887) (Orchis anthropophora × Orchis simia) (Western Mediterranean)
 Orchis × beyrichii (Rchb.f.) A.Kern. (1865) (Orchis militaris × Orchis simia) (Europe to Turkey)
 Orchis × bivonae Tod. (1840)(Orchis anthropophora × Orchis italica) (Southern Europe)
 Orchis × blidana B.Baumann & H.Baumann (1980) (Orchis laeta × Orchis mascula subsp. olbiensis) (NW Africa)
 Orchis × calliantha Renz & Taubenheim 1983 (Orchis punctulata × Orchis simia) (Turkey)
 Orchis × clandestina Hautz. (1978) (Orchis patens × Orchis provincialis) (NW Italy)
 Orchis × colemanii Cortesi 1907 (Orchis mascula × Orchis provincialis subsp. pauciflora) (Italy)
 Orchis × fitzii Hautz. (1980 publ. 1983) (Orchis anatolica × Orchis mascula) (Turkey)
 Orchis × golestanica Renz (1978) (Orchis adenocheilae × Orchis simia) (Iran)
 Orchis × hybrida (Lindl.) Boenn. ex Rchb. (1830) (Orchis militaris × Orchis purpurea) (Europe)
 Orchis × klopfensteiniae P.Delforge (1985) (Orchis pallens × Orchis spitzelii) (SW Europe)
 Orchis × ligustica Ruppert. (1933) (Orchis mascula × Orchis patens) (Mediterranean)
 Orchis × loreziana Brügger (1874) (Orchis mascula × Orchis pallens) (Europe)
 Orchis × loreziana nothosubsp. kisslingii (Beck) Potucek (1976) (Orchis mascula subsp. speciosa × Orchis pallens) (Eastern Europe)
 Orchis × loreziana nothosubsp. loreziana (Orchis mascula × Orchis pallens) (Central Europe)
 Orchis × macra Lindl. (1835) (Orchis anthropophora × Orchis purpurea) (Europe)
 Orchis × permixta Soó (1932) (Orchis mascula subsp. signifera × Orchis pallens × Orchis provincialis) (Crimea)
 Orchis × petterssonii G.Keller ex Pett. (1947) (Orchis mascula × Orchis spitzelii) (Europe, NW Africa)
 Orchis × plessidiaca Renz (1928) (Orchis pallens × Orchis provincialis) (SE Europe to Krim)
 Orchis × pseudoanatolica H.Fleischm. (1914) (Orchis provincialis subsp. pauciflora × Orchis quadripunctata) (SE Europe)
 Orchis × pseudoanatolica nothosubsp. buelii (Wildh.) ined. (Orchis provincialis × Orchis quadripunctata) (SE Europe)
 Orchis × pseudoanatolica nothosubsp. pseudoanatolica (Orchis provincialis subsp. pauciflora × Orchis quadripunctata) (SE Europe)
 Orchis × razzarae Galesi (2005) (Orchis lactea Poir. × Orchis italica Poir.) (Sicilia)
 Orchis × sardoa (Scrugli & M.P.Grasso) Scrugli, A.Musacchio, D'Emerico, Pellegrino & Cozzolino (2004, publ. 2005)
 Orchis × spuria Rchb.f. (1849) (Orchis anthropophora × Orchis militaris) (Europe)
 Orchis × subpatens E.G.Camus in E.G.Camus & A.A.Camus (1928) (Orchis patens × Orchis provincialis) (S. Europe)
 Orchis × tingitania Hautz. (1976) (Orchis provincialis × Orchis spitzelii) (Western Mediterranean)
 Orchis × tochniana Kreutz & Scraton (2002) (Orchis italica × Orchis punctulata) (Cyprus)
 Orchis × wulffiana Soó (1932) (Orchis punctulata × Orchis purpurea) (Crimea to caucasus)

Міжвидові гібриди 
 Orchiophrys (Ophrys x Orchis)
 Orchiserapias (Orchis x Serapias)

Практичне використання 
Використовується для приготування напою салеп.

Див. також 
 Список родів родини орхідних

Примітки

Джерела 
 Лікарські рослини: енциклопедичний довідник/ Відп.ред. А. М. Гродзінський. — К.:Видавництво «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп»,1992. — 544 с.: ISBN 5-88500-055-7

Посилання 

 Зозулинці  / Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ-II). — Париж, Нью-Йорк, 1959. — Т. 3. — С. 826.
 Зозулинцеві  / УРЕ
 Зозулинець  // Фармацевтична енциклопедія
 База даних зображень зозулинців

 
Орхідні (підродина)
Харчові рослини
Роди орхідних